SAP Open 2011 — 122-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 7 по 13 февраля.

Победитель прошлого года — Фернандо Вердаско — защищал свой прошлогодний титул в качестве первого сеянного.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Милош Раонич выиграл свой первый турнир и первый раз сыграл в финале на соревнованиях ассоциации.
 Фернандо Вердаско сыграл свой 14-ый одиночный финал на соревнованиях ассоциации. Ему не удалось защитить свой прошлогодний титул на этом турнире.

Парный разряд

Факты 
 Скотт Липски выигрывает свой 4й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Раджив Рам выигрывает свой 5й титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 Мировой тур ATP 2011
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2011 года
2011